Пабло Адриан Лосано Лосано (; род. , , штат Нуэво-Леон, Мексика) — Поверенный в делах посольства Мексики в России, назначен в 2012 году, работает в России с 2006 года.
Один из самых опытных иностранных дипломатов, аккредитованных в Москве.

Карьера и образование 
В настоящее время работает в посольстве Мексики в России, где начал свою работу в 2006 году с должности консула, дополнительно занимаясь вопросами развития сотрудничества и туризма. С августа 2011 года занимал должность руководителя канцелярии той же дипломатической миссии, а с 21 апреля 2012 года назначен Поверенным в делах Посольства Мексики в России.

Имеет степень по международным отношениям Автономного университета Нуэво-Леон (UANL), за которую в 2011 году получил награду «За выдающиеся достижения в профессиональном развития». Также получил степень магистра европейского бизнеса в бизнес-школе EDHEC в Ницце, Франция. Изучал мексиканские общины за рубежом, коммерческую дипломатию, консульскую политику, биометрию и конфиденциальность, а также курсы по теории и практике дипломатии и финансирование изменения климата.

По темам своей деятельности написал статьи «Понимание национальной безопасности с точки зрения консульсккой документации» в Мексиканском журнале «Внешняя политика» института Матиаса Ромеро (№ 88 в феврале 2010 года) и «Открытые двери: упрощении визового режима и развитие торгово-экономических отношений между Мексикой и Россией», в русскоязычной версии издания «Международная жизнь» Министерства иностранных дел Российской Федерации (май 2012 года).

Консулы Мексики в России